Snitger ist der Familienname folgender Personen:

 Arp Snitger (1648–1719), Orgelbauer
 Frans Casper Snitger (1724–1799), niederländischer Orgelbauer 
 Hieronymus Snitger (1648–1686), deutscher Kaufmann und Politiker

Snitger ist in Mittelalter und früher Neuzeit die niederdeutsche Berufsbezeichnung für Tischler, die auch Schnitzwerk arbeiteten. 

Siehe auch:
 Schnitger
 Schnittger
 Schnittker